

Patronymes 

 Jacques Blaquart, évêque auxiliaire du diocèse de Bordeaux, ensuite évêque du diocèse d'Orléans. 
 Jean-Luc Blaquart, professeur de philosophie et théologie. 
 François Blaquart, ancien Directeur technique national de football à la Fédération française de football.
 Bernard Blaquart, entraîneur de football.

Homonymie de patronyme